Allochrysolina — подрод рода  из подсемейства хризомелин внутри семейства листоедов.

Описание 
Тело чёрное или тёмно-фиолетовое, синее или бронзовое с металлическим блеском. Последний членик щупиков удлинённо-овальный. Задние крылья достигают вершины надкрылий.

Распространение 
Представители подрода встречаются в Европе и Северной Африке.

Примечания 

Листоеды травяные